Miejscowości w USA:
 Buckner – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Buckner – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Buckner – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Oldham
 Buckner – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson